Jacob Sillem (1517-1584), raadslid te Hamburg van 1560 tot 1584
 Jacob Sillem (1620-1693)